Tacana (volk), een volk in Bolivia
 Tacana (taal), de taal van dat volk
 Tacaná, een vulkaan in Guatemala en Mexico